Plusieurs membres de la maison capétienne d'Artois se prénommèrent Robert :
Robert I d'Artois (1216-1250), frère de Saint Louis, comte d'Artois, dit « Robert le Bon » ;
Robert II d'Artois (1250-1302), comte d'Artois et homme de guerre, fils du précédent, dit « Robert le Noble » ;
Robert III d'Artois (1287-1342), prétendant au comté d'Artois, seigneur de Conches, petit-fils du précédent, connu en tant que personnage majeur du roman Les Rois maudits ;
Robert d'Artois (1326-1347) (1326-1347), fils de Robert III d'Artois
Robert IV d'Artois (1356-1387), petit-fils du précédent, comte d'Eu.

Ce nom peut aussi désigner :
Robert de Bourgogne, dit souvent Robert d'Artois, fils du comte Othon IV de Bourgogne et de Mahaut d'Artois.